Bohaiornithidae — семейство энанциорнисовых птиц из нижнемеловой эпохи Китая. Все представители семейства найдены в формациях  и , которые датируются нижним аптским ярусом (125—120 млн лет назад). Семейство Bohaiornithidae ввела в систематику команда учёных под руководством Ван Мина в 2014 году и определила его как естественную группу, образованную всеми потомками типового вида Bohaiornis guoi и Shenqiornis mengi.

Описание 
Как и прочие энанциорнисовые птицы, представители семейства Bohaiornithidae обладали зубастыми челюстями, а не клювами, как современные птицы. От других энанциорнисовых их можно отличить по строению зубов. Их зубы были крупными, крепкими, конической формы, с загнутыми назад кончиками. Первые несколько зубов в предчелюстной кости были меньше остальных зубов, а зубы в передней части челюстей были крупнее задних.

Боковые трабекулы Bohaiornithidae простирались не только назад, но и выгибались наружу. Концы каждой из ветвей вилочки у Bohaiornithidae широкие и закруглённые, в отличие от сужающихся кончиков у других энанциорнисовых. Кости лопатки слегка загибались вниз, создавая выпуклый верхний и вогнутый нижний края. Пигостиль постепенно сужался. Второй палец ноги (самый внутренний) был толще других пальцев, а третий (средний) был длинным и тонким. Когти были очень длинными и изогнутыми.

Большинство представителей семейства Bohaiornithidae были похожи друг на друга внешним видом и размером, но семейству не хватило долговечности и физического разнообразия некоторых других групп энанциорнисов, например, длинноклювых Longipterygidae. Единственные из найденных экземпляры взрослых особей — голотип Zhouornis и образец Bohaiornis — были размером с голубя, что намного больше, чем размер прочих энанциорнисов биоты Жэхэ, за исключением Pengornis и Xiangornis. Наименьшие и самые молодые образцы Bohaiornithidae были примерно вполовину меньше самых крупных.

Было обнаружено множество образцов представителей Bohaiornithidae с сохранёнными перьями; некоторые из них обладали парой длинных лентовидных перьев на хвосте, с бородками на кончиках. Такие специализированные перья известны по многим экземплярам энанциорнисовых птиц (а также у конфуциусорниса) и могут быть примером полового диморфизма, когда такие перья имелись только у самцов и использовались при ухаживании. Образец неполовозрелой особи неидентифицированной энанциорнисовой птицы, описанный в 2017 командой учёных под руководством Дженнифер Петейи, сохранил перья на различных участках головы и тела. После изучения учёные пришли к выводу, что эти перья переливались при жизни птицы.

Палеоэкология 
Отнесённый к Bohaiornis экземпляр сохранил несколько камней в области желудка. Камни, найденные в желудках ископаемых животных, считаются гастролитами, проглоченными для помощи в переваривании пищи. Однако, камни, проглоченные экземпляром при жизни,  намного больше, более грубые и менее многочисленны, чем большинство гастролитов, и вряд ли использовались с той же целью, что и проглоченные травоядными животными. Учёные высказали предположение, что птица проглотила камни для очистки пищеварительного тракта, как это делают хищные птицы и прочие плотоядные животные с диетами с высоким содержанием жиров, например, ластоногие. В описании этого экземпляра утверждалось, что весьма вероятно, хотя и точно не известно, что экология Bohaiornis напоминает экологию хищных птиц.

Однако, впоследствии эти камни оказались минеральными конкрециями, вероятно, образованными из того же минерала, что и ископаемый образец. Таким образом, они не свидетельствуют о диете.

Bohaiornithidae имели пропорции стопы между ожидаемыми у древесных и наземных птиц, однако их длинные когти делают наземное обитание маловероятным. Тем не менее, представителям этого семейства не хватало многих специализированных функций ног, которые позволяют современным птицам карабкаться по стволу и сидеть на ветках. Хотя у современных хищных птиц известны длинные когти, у членов семейства Bohaiornithidae были короткие цевки, которые отличают их от большинства хищных птиц, за исключением представителей подсемейства Осоедов ().

Среди хищных птиц Bohaiornithidae имели пропорции ног, наиболее схожие со скопами; можно предположить, что они питались рыбой. Тем не менее, их зубы указывают скорее на диету панцирными животными.

Систематика 
Приведённая ниже кладограмма отражает результаты филогенетического анализа, выполненного командой китайских учёных под руководством Ван Мина в 2014 году, которая сама по себе является обновлённой версией анализа О’Коннор 2013 года. Кладограмма основана на матрице данных, включающей 56 птичьих таксонов и 262 морфологические черты.

Филогенетический анализ Вана был повторно использован при описании Linyiornis в 2016 году. В исследовании было указано, что ранее известные таксоны, входящие в состав семейства Bohaiornithidae, образовывали политомию с Linyiornis и Fortunguavis. Это подтверждает возможность принадлежности данных таксонов этому семейству, несмотря на то, что Fortunguavis трудно разместить филогенетически.

См. также 
 Список энанциорнисовых птиц

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Энанциорнисовые птицы
†
Птицы мелового периода
Ископаемая фауна Евразии